Ко́стев () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321283501. Население по переписи 2001 г. составляет 565 (258/307 м/ж) человек.

До 2020 года является административным центром Костевского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла
Гузовка,
Колодковка и
Семковка.

Географическое положение 
Село Костев примыкает к г. Валки, в 1 км находятся сёла Семковка и Колодковка.

История 
 1780 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть свино-товарная ферма.
 «Костевское», частное сельскохозяйственное предприятие.

Объекты социальной сферы 
 Костевский детский сад «Дзвіночок».
 Клуб.
 Почта.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Могила Владимира Леонидовича Бевзюка

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины